Amerikai Egyesült Államok
Safford (Alabama)
Safford (Arizona)